Eytelwein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Albert Eytelwein (1796–1888), deutscher Architekt und Baubeamter
 Johann Albert Eytelwein (1764–1848), deutscher Zivilingenieur